Een verkeersweg:
A68 (Frankrijk)
A68 (Groot-Brittannië)
AP-68 (Spanje)
 Benoni (schaakopening), ECO-code voor een van de varianten van deze schaakopening
 A-68 (ijsberg), een in juli 2017 afgebroken stuk ijs van Larsen-ijsplaat